Giulia maggiore, sorella maggiore di Gaio Giulio Cesare.
Giulia maggiore, figlia dell'imperatore Augusto e della sua seconda moglie Scribonia